Butzke ist

 der deutsche Name eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Buczek (Białogard)
 die Kurzform für den Berliner Technoclub Ritter Butzke

Butzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Butzke (1876–1952), Berliner Bildhauer
 Eberhard Butzke (* 1940), deutscher Radrennfahrer
 Erich Butzke (1920–1988), deutscher Diplomat
 Friedrich Butzke (1848–1936), deutscher Unternehmer
 Kirsten Butzke (* 1974), deutsche Verwaltungsjuristin
 Martin Butzke (* 1974), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher